Кристофер Алан Шукер (; 9 мая 1982, Хайтон, Ливерпуль, Англия) — английский футболист, игравший на позиции полузащитника.

Карьера 
Правый полузащитник из Хайтона, Ливерпуль, Шукер покинул академию «Эвертона» в возрасте 16 лет, чтобы начать свою карьеру в Премьер-лиге с «Манчестер Сити», подписав профессиональные контракт в возрасте 17 лет. Он был отдан в аренду в клуб третьего дивизиона «Маклсфилд Таун» в марте 2001 года, где он провел свой первый профессиональный матч под руководством Джила Прескотта. Это произошло 24 марта в матче с «Блэкпулом» на Мосс Роуз при счете (2:1), заменив Ричарда Трейси на 79 минуте. Спустя семь дней Прескотт поставил Криса в стартовый состав в проигранному матче с «Карлайл Юнайтед» (1:0).

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте premierleague.com

Футболисты Англии
Футбольные тренеры Англии
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Маклсфилд Таун»
Игроки ФК «Уолсолл»
Игроки ФК «Рочдейл»
Игроки ФК «Хартлпул Юнайтед»
Игроки ФК «Барнсли»
Игроки ФК «Транмир Роверс»
Игроки ФК «Моркам»
Игроки ФК «Порт Вейл»